Triandafilidis ist der Familienname folgender Personen:

 Kostas Triandafilidis, deutscher DJ und Hip-Hop-Musiker (DJ Polique)
 Moissis Triandafilidis, griechischer Professor

siehe auch: Triantaphyllides